Volition – azienda di videogiochi statunitense
 Volition – album dei Protest the Hero del 2013